Ingonda (o Ingunda; ...-...) – moglie del re merovingio Clotario I e madre di Sigeberto I
 Ingonda (o Ingunda; circa 568-circa 585) – principessa franca, figlia del re merovingio Sigeberto I e moglie del re visigoto Ermenegildo